Moscardino può riferirsi a:

Scienze naturali 
 Moscardino o nocciolino (muscardinus avellanarius), specie di piccolo roditore
 Moscardino o polpetto (eledone moschata), mollusco cefalopode
 Moscardino bianco (eledone cirrhosa), mollusco cefalopode

Altro 
 Il romanzo di Moscardino, opera letteraria del 1944 di Enrico Pea

Vedi anche 
 Moscardini